Rhett Holland (* 25. září 1993, Calgary) je kanadský hokejový obránce hrající za tým HC Kometa Brno v Tipsport extralize.

Statistiky

Klubové statistiky 

|-
| 2012/13
| Michigan State University
| NCAA
| 3 || 0 || 0 || 0 || 15
| — || — || — || — || —
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 2013/14
| Michigan State University
| NCAA
| 31 || 0 || 4 || 4 || 49
| — || — || — || — || —
|-
| 2014/15
| Michigan State University
| NCAA
| 35 || 1 || 3 || 4 || 18
| — || — || — || — || —
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 2015/16
| Michigan State University
| NCAA
| 37 || 0 || 3 || 3 || 55
| — || — || — || — || —
|-
| 2016/17
| Michigan State University
| NCAA
| 33 || 3 || 5 || 8 || 57
| — || — || — || — || —
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 2016/17
| Idaho Steelheads
| ECHL
| 3 || 0 || 0 || 0 || 2
| — || — || — || — || —
|-
| 2017/18
| HC Dynamo Pardubice
| ČHL
| 34 || 2 || 1 || 3 || 10
| 4 || 0 || 1 || 1 || 18
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 2018/19
| HC Dynamo Pardubice
| ČHL
| 44 || 2 || 1 || 3 || 97
| — || — || — || — || —
|-
| 2018/19
| LHK Jestřábi Prostějov
| 1. ČHL
| 4 || 0 || 0 || 0 || 8
| — || — || — || — || —
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 2019/20
| HC Dynamo Pardubice
| ČHL
| 48 || 3 || 7 || 10 || 63
| — || — || — || — || —
|-
| 2020/21
| HC Dynamo Pardubice
| ČHL
| 28 || 1 || 2 || 3 || 47
| — || — || — || — || —
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 2020/21
| HC Kometa Brno
| ČHL
| 20 || 0 || 7 || 7 || 24
| 6 || 1 || 0 || 1 || 8
|-
| 2021/22
| HC Kometa Brno
| ČHL
| 46 || 1 || 4 || 5 || 51
| 5 || 0 || 1 || 1 || 4
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 2022/23
| HC Kometa Brno
| ČHL
| || || || ||
| || || || ||
|-
|- bgcolor="#e0e0e0"
! colspan="3" | ČHL celkově
! 237
! 10
! 23
! 33
! 302
! 19
! 1
! 3
! 4
! 38
|}

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 
 
 

Kanadští hokejoví obránci
Hráči HC Kometa Brno
Hráči HC Pardubice
Hráči HC Prostějov
Hokejisté East Coast Hockey League
Narození v roce 1993
Narození 25. září
Narození v Calgary
Žijící lidé
Muži